Artur Virou Bode foi um flautista brasileiro.

Flautistas do estado do Rio de Janeiro
Músicos de choro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro